Соперничество Криштиану Роналду и Лионеля Месси — соперничество между болельщиками португальского футболиста Криштиану Роналду и аргентинского футболиста Лионеля Месси и, предположительно, между самими спортсменами. В совокупности 12 раз выиграв «Золотой мяч» от ФИФА и France Football (семь раз — Месси, пять — Роналду) они считаются не только лучшими игроками своего времени, но и в целом всей футбольной истории. Являются одними из самых титулованных футболистов. Как аргентинец, так и португалец регулярно преодолевали барьер в 50 забитых голов за один сезон. Оба спортсмена на данный момент забили более 800 голов за всю профессиональную карьеру. Спортивные журналисты и эксперты регулярно обсуждают индивидуальные достоинства обоих игроков, пытаясь доказать, кто же из них лучше.
Некоторые люди предпочитают анализировать только лишь отличающиеся игровые качества футболистов, в то время как часть дебатов вращается вокруг контрастирующих личностей каждого из них: Роналду изображают как высокомерного, склонного к позёрству, в то время как Месси изображается застенчивым и скромным человеком. Подробное сравнение обоих футболистов с приведением количественных коэффициентов пытались провести испанская Marca и итальянская La Gazzetta dello Sport. Marca отдала предпочтение Роналду в категориях «физическая подготовка», «скорость» и «лидерство», отметив, что Месси обладает лучшим дриблингом и более командный игрок. Лучшим был признан Криштиану. La Gazzetta dello Sport подтвердила превосходство Месси в технике и дриблинге и отметила лучшую игру головой Роналду, в категории «скорость» футболисты были признаны равными. В этом исследовании лучшим оказался Месси. Футбольное соперничество между Месси и Роналду сравнивают с соперничеством Мухаммеда Али и Джо Фрейзера в боксе, Бьорна Борга и Джона Макинроя в теннисе, а также Айртона Сенны и Алена Проста в автогонках Формулы-1.

Представляя два соперничающих между собой испанских клуба — «Реал Мадрид» и «Барселону», Роналду и Месси с 2009 по 2018 год встречались друг с другом минимум два раза по итогам каждого сезона в одном из крупнейших клубных противостояний — «Эль-Класико», являющегося одним из самых популярных ежегодных спортивных событий в мире, однако впоследствии португалец перешёл в итальянский «Ювентус». Вне поля футболисты также противопоставляются друг другу в контексте рекламы конкурирующих брендов. Роналду рекламирует Nike, а Месси — Adidas, Криштиану носит одежду Аrmani и часы Тime Force, Лионель одевается в Dolce & Gabbana и часы Audemars Piguet, португалец рекламирует моторное масло Castrol, а аргентинец — Repsol. Месси и Роналду являются самыми высокооплачиваемыми футболистами и одними из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по совокупному доходу от заработной платы, бонусов и заработков вне поля. В 2018 году Месси занял первое в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, заработав 111 миллионов долларов, Роналду же в этом году заработал по оценкам издания 108 миллионов. Обладают одними из крупнейших в мире аудиторий в социальных сетях, совокупное число которых в Facebook составляет более 250 миллионов подписчиков (более 150 миллионов у Роналду и более 100 миллионов у Месси), в Instagram — около 1 миллиарда (более 500 миллионов у Роналду и более 400 миллионов у Месси).

История 
Свою первую игру друг против друга футболисты провели когда «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА 2007/08. В конечном итоге «Юнайтед» с помощью гола Пола Скоулза прошёл дальше. В конце этого года Роналду первым получил «Золотой мяч» и поклялся, что снова получит эту награду.

Бывший на тот момент президентом ФИФА Зепп Блаттер во время своего выступления в Оксфордском университете в октябре 2013 года на вопрос о предпочтении между Месси и Роналду отдал дань уважения трудовой этике аргентинца, резко отреагировав в сторону Роналду, заявив, что «у одного из них больше расходов на парикмахера, чем у другого». «Реал Мадрид» оперативно потребовал извинений перед португальцем, по итогу чего Блаттер извинился за свои слова, однако Роналду после забитого пенальти в матче против «Севильи» отпраздновал забитый мяч отдав честь, что стало реакцией на слова Блаттера, назвавшего Роналду «командиром на поле».

Отношения между Роналду и Месси 

Тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон в период пребывания Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» высказал мнение относительно соперничества футболистов:  Сам Месси отрицает какое-либо соперничество: 

Тем не менее, в футбольной среде широко распространено мнение, что между Месси и Роналду царит атмосфера напряжённости. Испанский журналист Гильем Балаге в своей биографической книге про Месси заявил, что Роналду высказывает оскорбления в сторону аргентинца за его спиной. Писатель Лука Кайоли в своей книге под названием «Роналду. Одержимый совершенством» поделился информацией относительно злобы Криштиану во время случайных просмотров игры Месси. В 2014 году Роналду дал комментарий относительно заявлений о том, что он и Месси не ладят на личном уровне:  Помимо этого Криштиану пригрозил подать в суд на Балаге из-за его книги.

После перехода Роналду из «Реала» в «Ювентус» Месси признался, что скучает по нему. В августе 2019 года Роналду дал интервью перед объявлением обладателя приза лучшему футболисту года в Европе:

Награды и рекорды 

С 2007 года, когда «Золотой мяч» выиграл бразилец Кака, по 2018 год, когда данную награду получил капитан сборной Хорватии Лука Модрич, Криштиану Роналду и Лионель Месси неизменно побеждали в номинации как «Золотого мяча», так и других футбольных наград по итогам каждого из сезонов, а также побили множество рекордов результативности как в матчах на клубном уровне, так и на уровне сборных.

Месси является лучшим бомбардиром чемпионата Испании за всё время, а также имеет наибольшее количество голевых передач в истории соревнования, в то время как Роналду находится на втором месте по показателю забитых голов и на третьем по голевым передачам. Криштиану является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории Лиги чемпионов УЕФА, Месси находится на втором месте. Первоначально именно Месси побил этот рекорд, обойдя Рауля в ноябре 2014 года, однако в 2015 году Роналду догнал и перегнал аргентинца. Месси и Роналду являются первыми игроками, которые смогли забить 100 голов в рамках Лиги чемпионов.

Статистика

Клубная статистика

Статистика в сборных

Хет-трики 

4 или 5

Личные встречи

Статистика личных встреч

Примечания

Литература 
 
 

Криштиану Роналду
Лионель Месси